Вторая респу́блика — название, используемое в ряде государств, введённое для того чтобы подчеркнуть преемственность с предыдущими государственными образованиями на той же территории.

 Вторая Бразильская республика
Вторая Греческая республика
Вторая Испанская Республика
 Вторая Французская республика — историографическое название, используемое для Французского государства, возникшего после реставрации Бурбонов, подчёркивая преемственность с Первой Французской республикой.

Вторая Чехословацкая республика — в историографии — название Чехословакии после Мюнхенского соглашения и изменения её границ.
Вторая Республика Мадагаскар
 Вторая республика Южной Кореи
 Вторая Республика (Польша), или Вторая Речь Посполитая — название Польской республики в 1918—1939 годах, подчёркивающее преемственность с Первой Речью Посполитой.
 Вторая Республика в Казахстане
 Вторая Российская республика — иногда так называют современную Российскую Федерацию, чтобы подчеркнуть ее преемственность с Первой Республикой.
 Вторая республика Китая — историографическое название государства на острове Тайвань, которое образовалось после революции, подчёркивающее преемственность с Первой Республикой.
 Вторая Германская республика — иное название Западной Германии, подчёркивающее преемственность с Первой Республикой, которую ещё называют Веймарской.
 Вторая Украинская республика — историографическое название современной Украины, подчёркивающее преемственность с Первой Республикой — УНР. Иногда название даже самой УНР, тогда Первая Республика — Гетманщина.
 Вторая Литовская республика — историографическое название современной Литвы, подчёркивающее преемственность с Первой Республикой.
 Вторая Латвийская республика — историографическое название современной Латвии, подчёркивающее преемственность с Первой Республикой.
 Вторая Эстонская республика — историографическое название современной Эстонии, подчёркивающее преемственность с Первой Республикой.
 Вторая Белорусская республика — историографическое название Республики Беларусь до установления в ней режима Лукашенко, подчёркивающее преемственность с Первой Республикой — БНР.

См. также 
 Первая республика (значения)
 Третья республика (значения)
 Четвёртая республика (значения)
 Пятая республика (значения)
 Шестая республика Южной Кореи

Примечания